Mário Marques (futebolista)
Mário Marques Tourinho
Mário Pereira Marques Filho
Ou ainda:
Mário Marquez

Desambiguação